Андрей Жуков:
 Жуков, Андрей Борисович (род. 1963) — советский и российский хоккеист, российский тренер.
 Жуков, Андрей Васильевич (1900—1970) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Жуков, Андрей Дмитриевич (род. 1948) — депутат ГД РФ.
 Жуков, Андрей Николаевич — автор-составитель Справочника о чекистах эпохи Большого террора в СССР. Примечания